Орден Австралии () — кавалерский орден, основанный королевой Австралии Елизаветой II 14 февраля 1975 года. До его введения граждане Австралии награждались британскими орденами.

История 

Орден Австралии учреждён королевой Великобритании Елизаветой II 14 февраля 1975 года «с целью соответствующего признания граждан Австралии и других лиц в их достижениях и похвальной службе». Среди награждённых — крупные деятели искусства и литературы (в том числе известная художница, фотограф и кинорежиссёр аборигенского происхождения Трейси Моффат).

Степени и инсигнии 

Орден делится на гражданский и военный. Существует 5 степеней ордена в следующем нисходящем порядке:
 Рыцарь или дама ордена (AK или AD; ) — инсигнии состоят из знака ордена, инкрустированного цитринами, на шейной ленте (для дам — на нагрудном банте) и нагрудной звезды, инкрустированной цитринами. Ежегодная квота — не вручается.
3 марта 1986 года степень рыцаря или дамы ордена (AK или AD) была отменена. 
25 марта 2014 года премьер-министр Тони Эбботт объявил о решении восстановить эти степени, сообщив, что первой дамой этого ордена станет Квентин Брайс, а первым его рыцарем — новый генерал-губернатор Питер Косгроув.
22 декабря 2015 года степень рыцаря или дамы ордена была вновь отменена премьер-министром Малькольмом Тернбуллем.
 Компаньон ордена (AC; ) — инсигнии состоят из знака с вкраплениями цитринов на шейной ленте (для дам — на нагрудном банте). Ежегодная квота — 35 человек.
 Офицер ордена (AO; ) — инсигнии состоят из знака меньшего размера, чем предыдущая степень, на шейной ленте (для дам — на нагрудном банте). Ежегодная квота — 140 человек.
 Член ордена (AM; ) — инсигнии состоят из знака меньшего размера, чем предыдущая степень, круг не покрыт эмалью, на нагрудной ленте (для дам — на нагрудном банте). Ежегодная квота — 340 человек.
 Медаль ордена Австралии (OAM; ) — инсигнии состоят из знака без эмалей на нагрудной ленте (для дам — на нагрудном банте). Ежегодная квота — отсутствует.

Геральдика

Награждённые орденом имеют право добавить в свой личный герб за гербовой щит символ ордена — синий круг с золотой каймой и надписью: .

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Секретариат ордена — Australian Honours Secretariat
 Официальный сайт — Order of Australia 
 Ассоциация ордена Австралии — Order of Australia Association 
 ODM of Australia — изображения 

Орден Австралии